Kvarnbergsskolan är ett namn som bland annat används på skolor i Huddinge kommun, Värmdö kommun, Falu kommun, Karlstads kommun samt Kvarnbergsskolan i Göteborg. Se respektive kommuns artikel för information om skolorna.

Grundskolor i Stockholm